

Localidades

Saint-Thomas (Aisne), uma comuna francesa na região administrativa da Picardia, no departamento de Aisne.
Saint-Thomas (Alta Garona), uma comuna francesa na região administrativa de Midi-Pyrénées, no departamento de Alta Garona.

Saint Thomas (Jamaica), uma paróquia da Jamaica localizada no condado de Surrey, sua capital é a cidade de Morant Bay.

Saint Thomas (Barbados), uma paróquia de Barbados.

Saint Thomas (Ilhas Virgens Americanas), uma ilha no Mar caribenho, um município e um distrito componente das Ilhas Virgens Americanas, território não-incorporado dos Estados Unidos.

Desambiguações de topônimos